Fort Zeelandia bezeichnet
 eine ehemalige Befestigungsanlage in der Hauptstadt von Suriname, Paramaribo, siehe Fort Zeelandia (Paramaribo)
 eine ehemalige Befestigungsanlage bei Anping, Taiwan, siehe Fort Zeelandia (Taiwan)